Tatjana Hallbaum (* 1971 in Hannover) ist eine deutsche Fotografin.

Nach ihrem Abitur 1991 absolvierte Hallbaum einen einjährigen Sprachaufenthalt in London. 1993 begann sie ihre Ausbildung zur Fotografin beim Berliner Lette-Verein, die sie 1996 beendete. Anschließend ging sie nach Glasgow, wo sie bis 1998 an der Glasgow School of Art studierte. 2006 machte sie einen Abschluss in Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Hannover.

Ausstellungen
 1998 „pure“, Street Level Gallery, Glasgow
 2000 „Nach Cindy“, Mönchehaus Museum, Goslar
 2002 „Hangover“, Kubus, Hannover
 2002 Visa pour l´image, Off-Festival, Perpignan
 2002 Hauptsitz VGH Versicherungen, Hannover
 2002 „haha - margam revisited“, Ffotogallery Wales, Cardiff
 2003 Visa pour l´image, Off-Festival, Perpignan
 2003 „Europameister“, Neues Rathaus, Hannover
 2004 Unicef Award, Photokina, Köln

Auszeichnungen
 2002 1. Fotopreis der Versicherungsgruppe Hannover
 2002 Ehrenvolle Erwähnung „UNICEF - Foto des Jahres“
 2005 Aenne-Biermann-Preis

Weblinks
Website von Tatjana Hallbaum

Einzelnachweise 

Fotograf (Hannover)
Deutscher
Geboren 1971
Frau